Poetic Justice ("giustizia poetica" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Poetic Justice – film del 1993 diretto da John Singleton

Musica 
 Poetic Justice – album dei Lillian Axe del 1992
 Poetic Justice – album del 1993 della colonna sonora del film omonimo
 Poetic Justice – album di Stan Rogers del 1996
 Poetic Justice – singolo di Kendrick Lamar del 2013